Hemiasterellidae är en familj av svampdjur. Hemiasterellidae ingår i ordningen Hadromerida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hemiasterellidae 34 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Hemiasterellidae